Das Steinitz-Gambit ist eine Schacheröffnung, die sich aus einer dem Königsgambit ähnlichen Gambitvariante in der Wiener Partie ergibt. Die vom späteren Schachweltmeister Wilhelm Steinitz erfundene Variante opfert neben einem Bauern auch das Rochaderecht. Die Eröffnung hat den ECO-Code C25.

Die Grundstellung des Steinitz-Gambits entsteht nach der Zugfolge 1. e2–e4 e7–e5 2. Sb1–c3 Sb8–c6 3. f2–f4 e5xf4 4. d2–d4 Dd8–h4+ 5. Ke1–e2.

Steinitz hatte die Idee, den weißen König in Voraussicht auf das Endspiel in der Mitte zu halten, um nach dem Abtausch der Damen eine vorteilhafte Königsstellung zu erlangen. Er sah keine echte Gefahr für den weißen König.

Bekannte Partien mit dem Steinitz-Gambit sind etwa die 20. Partie der ersten Schachweltmeisterschaft, mit der Steinitz den Weltmeistertitel gewann, und die wahrscheinlich erfundene, den Begriff „Steel-König“ prägende Partie, die Robert Steel gegen einen unbekannten Spieler in Kalkutta 1886 gespielt haben sollte. Bei der Anwendung des Gambits im Londoner Turnier 1883 hatte Steinitz beide Partien verloren. Zeitgenössischen Analysen zufolge sollte das Gambit bei korrektem beiderseitigen Spiel unentschieden enden.

Ein ähnliches Gambit ist das Villemson-Gambit, das im Königsgambit nach den Zügen 1. e4 e5 2. f4 exf4 3. d4 Dh4+ 4. Ke2 entsteht.

Schachkomposition 
Zu Ehren der Schacheröffnung verfasste Sam Loyd 1903 ein berühmtes Schachproblem mit dem Schlüsselzug 1. Kf1–e2!!, der an den Zug 5. Ke1–e2 in der Eröffnung angelehnt ist. Nach 1. … f2–f1D+ 2. Ke2–e3 kann Schwarz auf neun Arten schachbieten, die jedoch alle mit einem Abzugsmatt beantwortet werden.

Quellen 

Gambit